terugvoering, vermindering, verkleining, vertragen.

Economie
 prijskorting
 devaluatie

Scheikunde 
 een helft van een redoxreactie, het tegenovergestelde van oxidatie
 reactie aan de kathode bij elektrolyse

Biologie
 reductie is een evolutionair proces naar verminderde morfologische ontwikkeling, samengaand met een verminderde of aangepaste functionaliteit in de loop van de evolutie; of zelfs het functieverlies (rudimentair, gedegenereerd)
 Bij een reductiedeling, rijpingsdeling of meiose wordt het aantal chromosomen in de dochtercellen de helft van dat in de moedercel

Wiskunde 
 rekenkundige vereenvoudiging
 oplossing van een wiskundige vergelijking
 vandaar het omzetten van een probleem in de informatica zodat een oplossing voor het nieuwe probleem een oplossing van het oorspronkelijke probleem inhoudt, zie Reductie (berekenbaarheid)
 reductie (kegelsnede)

Geschiedenis
 her- of verovering, inzonderheid van steden (terugvoering onder gezag), 
Reductie van Groningen
Reductie van Nijmegen

reductie (missie),  een door de Rooms-katholieke missie in koloniaal Zuid-Amerika opgezette beschermde indianennederzetting

Overig
 klinkerreductie, een klinker vervangen door een zwakkere
 rechten: voor de beroepsrechter brengen, inzonderheid na een scheidsgerecht
 transcendentale reductie, filosofie: methode van de filosoof Husserl 
 reductie (muziek), bewerking voor een kleinere bezetting van een muziekstuk, vaak louter voor klavier
 een schaalverkleining
 vermindering van de omwentelingssnelheid van assen met behulp van tandwielen
 Reduceren (kooktechniek), indikken van een saus